Die Saison 2015/16 war die 77. Spielzeit der höchsten norwegischen Eishockeyliga, der GET-ligaen. Meister wurden zum fünften Mal in Folge die Stavanger Oilers, die sich in der Finalserie mit 4:2-Siegen gegen den Lørenskog IK durchsetzten.

Modus 

In der Hauptrunde absolvierte jede der zehn Mannschaften insgesamt 45 Spiele. Die acht bestplatzierten Mannschaften qualifizierten sich für die Playoffs, in denen der Meister ausgespielt wurde. Die beiden Letztplatzierten mussten in der Relegation gegen die beiden Erstplatzierten der zweiten Liga antreten. Für einen Sieg nach der regulären Zeit erhielt jede Mannschaft drei, für einen Sieg nach Overtime bzw. Shootout zwei Punkte, bei einer Niederlage nach Overtime bzw. Shootout gab es einen Punkt und bei einer Niederlage nach der regulären Zeit null Punkte.

Teilnehmer

Hauptrunde

Tabelle 

Legende: Sp = Spiele, S = Siege, N = Niederlagen, OTS = Siege nach Verlängerung, OTN = Niederlage nach Verlängerung, T = Tore, GT = Gegentore, Diff = TordifferenzErläuterungen:  , ,

Beste Scorer 
Abkürzungen: Sp = Spiele, T = Tore, V = Assists, Pkt = Punkte, +/− = Plus/Minus, SM = Strafminuten; Fett:  Bestwert

1 Zum Vergleich: Spieler mit dem besten Plus/Minus-Wert
2 Zum Vergleich: Spieler mit den meisten Strafminuten

Beste Torhüter 
(Torhüter, die mindestens 40 % der Gesamtspielzeit ihrer Mannschaft absolvierten)
Abkürzungen:  Sp = Spiele, Min = Eiszeit (in Minuten), S = Siege, N = Niederlagen, GT = Gegentore, Sv% = gehaltene Schüsse (in %), GTS = Gegentorschnitt, SO = Shutouts; Fett:  Bestwert

Play-offs

Modus 
Die besten acht Mannschaften der Hauptrunde qualifizieren sich für die Play-offs. Im Viertelfinale dürfen sich die drei bestplatzierten Teams, ihre Gegner aussuchen, wobei der Erstplatzierte beginnt. Es folgen die Zweit- und Drittplatzierten der Vorrunde. Die Mannschaft auf Platz vier bekommt automatisch das übrigbleibende Team zugeteilt. Im Halbfinale hat der bestplatzierte verbliebene Verein das Wahlrecht. In einer Serie hat die Mannschaft mit der besseren Platzierung in der Hauptrundentabelle immer das Heimrecht.

Play-off-Baum 
Ab dem Viertelfinale werden die Play-offs im Modus Best-of-Seven ausgetragen.

Finale 
Die Serie fand vom 12. bis zum 22. April 2016 statt.

HR = Hauptrunde

Kader des Norwegischen Meisters

Relegation 

Legende: Sp = Spiele, S = Siege, N = Niederlagen, OTS = Siege nach Verlängerung, OTN = Niederlage nach Verlängerung, T = Tore, GT = Gegentore, Diff = TordifferenzErläuterungen:

Auszeichnungen 
In das All-Star Team wurden folgende Spieler gewählt:

 Trainer des Jahres – Sune Bergman, Frisk Asker Tigers
 Rookie des Jahres – Johannes Johannessen, Stavanger Oilers

Einzelnachweise

Weblinks 
 Offizielle Website der Liga

2015
Eishockeysaison 2015/16